Пётр Проко́пьевич Тара́сов () — советский , охотовед, известный специалист по эпизоотологии чумы, организатор противочумных мероприятий. Кавалер ордена «Полярная Звезда» (МНР).

Биография 

Родился 7 апреля 1907 года (н.ст.) в селе Знаменка Иркутской губернии (ныне — Жигаловский район Иркутской области) в семье сельского писаря, был самым старшим из девяти детей.

Начал работать после окончания школы-семилетки, с 17 лет став заведующим сельской избой-читальней.

В 1929 году окончил Иркутский педагогический техникум и в течение трёх лет работал сельским учителем, преподавая математику в Нижнеангарске (Северо-Байкальский район Бурятии).

С 1932 по 1936 работал в Иркутском научно-исследовательском институте охотничьего хозяйства и в Иркутском статистическом управлении, занимаясь практическими вопросами охотоустройства непосредственно в тайге. Был смотрителем Баргузинского заповедника.

В 1937 году, уже в возрасте тридцати лет, поступил в Иркутский университет на биологический факультет. После 4-го курса дальнейшую учёбу прервала начавшаяся Великая Отечественная война. Был направлен в Читу на должность старшего зоолога противочумной станции.

Ещё в конце 1930-х годов врач-микробиолог, профессор А. Л. Берлин (1903—1939) обнаружил в Монголии с помощью хищных птиц чумные эпизоотии и назвал пернатых хищников «индикаторами чумы». Начиная с 1944 года П. П. Тарасов и работники противочумных учреждений широко используют хищных птиц для получения информации об эпизоотиях этой особо опасной инфекции. Отбирая у птенцов степного орла пищу, принесённую родителями, П. П. Тарасов в течение двух сезонов выделял в Забайкалье культуры чумы, тогда как поиски возбудителя обычными способами исследования огромного числа грызунов оказывались безрезультатными.

В мае 1944 года командируется Наркомздравом СССР в Монгольскую Народную Республику, где работает до 1947 года. Участвовал в многомесячной экспедиции в пустыню Гоби. За успешную организацию противоэпидемических мероприятий был награждён правительством МНР Почётной грамотой и орденом «Полярная Звезда».

После возвращения из МНР работает старшим научным сотрудником Иркутского государственного научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, постоянно участвует в экспедициях и инспекторских поездках, занимается исследовательской работой на Дальнем Востоке, Южном Сахалине, в Туве и на Алтае.

В 1953 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Позвоночные Южного Хангая и некоторые черты их экологии», и в декабре того же года был переведён в г. Пржевальск (ныне — Каракол, Киргизия), где все последующие годы жизни работал в системе Киргизской противочумной организации — начальником зоологического отдела противочумной станции. Вёл большую преподавательскую работу на курсах специализации зоологов противочумной системы, читая лекции и делая доклады.

Будучи широко известен в научных кругах, имел близких друзей, известных биологов профессоров А. Г. Банникова и Д. И. Бибикова, а также многих других.

В конце 1950-х участвовал в длительной совместной Советско-Китайской экспедиции, из которой вернулся уже больным. Умер 21 марта 1960 года от рака желудка.

Семья 
 Отец — Прокопий Михайлович Тарасов.
 Мать — Соломонида Кузьминична Тарасова.
 Жена — Надежда Ефимовна Тарасова (Грязнова).
 Дети — дочери Татьяна, Ольга, Галина, Софья и сын Сергей (1950 г.р.).Внебрачный сын от Елены Константиновны Демидовой — Марк Павлович Демидов (1945 г.р.).

Научные труды 
Автор около 50 научных публикаций, а также ряда неопубликованных рукописей.

Диссертация
 Тарасов П. П. Позвоночные Южного Хангая и некоторые черты их экологии : Дис. … канд. биол. наук / П. П. Тарасов ; Иркутский гос. науч.-исслед. противочумный ин-т Сибири и Дальнего Востока. — Иркутск, 1953. — 252 л. : ил. — Библиогр.: л. 237—250.

Публикации

 Тарасов П. П. О соболином промысле в Забайкалье // Охотник и рыбак Сибири. № 11-12. Новосибирск, 1932.
 Тарасов П. П. Выпуск соболя в Восточной Сибири // Советский охотник. № 9. 1935.
 Тарасов П. П. Баргузинский заповедник // Боец-охотник. № 8. 1935.
 Тарасов П. П. В гольцах Баргузинского хребта // Советское краеведение. № 8. 1938.
 Тарасов П. П. Биологические наблюдения над хищными птицами (Falconiformes et Strigiformes) в юго-восточной части Забайкалья // Известия Иркутского государственного противочумного института Сибири и Дальнего Востока`. Том V. Иркутск, 1944. С. 161—175.
 Скалон В. Н., Тарасов П. П. К изучению причин и механизма чумной энзоотии в Монголии и Забайкалье // Ученые записки Монгольского гос. университета им. маршала Чойбалсана. Улан-Батор, 1946. — Т. 2. — Вып. 2. — 28 с.
 Скалон В. Н., Тарасов П. П. О роли кедра в жизни таежных зверей и птиц // Ученые записки Монгольского гос. университета им. маршала Чойбалсана. Улан-Батор, 1946. — Т. 2. — Вып. 3.
 Тарасов П. П. Методика работы с гнездами зищных птиц // Известия Иркутского государственного противочумного института Сибири и Дальнего Востока`. Том VI. Иркутск, 1946.
 Тарасов П. П., Абрамова С. Г., Демидова Е. К. Высокогорная полевка и некоторые наблюдения над её восприимчивостью к чуме // Известия Иркутского государственного противочумного института Сибири и Дальнего Востока`. Том VII. Иркутск, 1949.
 Тарасов П. П. О значении хищных птиц в чумных очагах Хангая // Известия Иркутского государственного противочумного института Сибири и Дальнего Востока`. Том VII. Иркутск, 1949.
 Тарасов П. П. О некоторых биологических особенностях хангайского тарбагана // Изв. Иркутского государственного н.-и. противочумного института Сибири и ДВ. Иркутск, 1950. — Т. 8.
 Тарасов П. П., Тарасова Н. Е. Особая блошливость больных тарбаганов и эпизоотологическое значение этого факта // Изв. Иркутского государственного н.-и. противочумного института Сибири и ДВ. Иркутск, 1950. — Т. 8. — С. 145—150.
 Тарасов П. П. Опыт эпизоотологического прогноза в Монгольском природном очаге чумы // Научная конференция по природной очаговости особо опасных инфекционных заболеваний. Саратов, 1957. С. 373—375.
 Тарасов П. П. Опыт эпизоотологического прогноза в чумных очагах Хангая (Монголия) // Труды Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института. Алма-Ата, 1959. № 5. С. З-П.
 Тарасов П. П., Петухов М. Г. Блохи длиннохвостого суслика юго-восточной части Монгольского Алтая // Изв. Иркутского государственного н.-и. противочумного института Сибири и ДВ. Иркутск, 1960. — Т. 23. — С. 292—298.
 Тарасов П. П. Факторы укоренения чумы среди сурков // Тр. Средне-Азиатского н.-и. противочумного института. Алма-Ата-Фрунзе, 1961. — Вып. 7. — С. 7-17.
 Дмитриевская М. Е., Крылов Д. Г., Тарасов П. П. Опыт выявления и некоторые особенности чумных эпизоотий в Сарыджасских сыртах // Тр. Средне-Азиатского н.-и. противочумного института. Алма-Ата-Фрунзе, 1961. — Вып. 7. — С. 61-71.
 Тарасов П. П. К изучению биологии сурков. Сообщение 1: Повадки; Сообщение 2: Внутривидовые отношения и вопросы миграции // Тр. Средне-Азиатского н.-и. противочум. ин-та. 1961. — Вып. 7. — С. 233—240; 241—248.
 Тарасов П. П. Засуха как фактор чумной эпизоотии в Монголии // Известия Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. 1963, № II. С. 19-29.
 Тарасов П. П. Комбинирование методов борьбы с сурками при обработке `трудных` территорий в Тянь-Шане. Алма-Ата, 1958. С. 159—169.
 Тарасов П. П. Млекопитающие и птицы Сары-Джазских сыртов. Фрунзе: Изд-во АН Киргизской ССР, 1961. С. 67-83.
 Тарасов П. П. Некоторые особенности внутривидовых отношений у стенотопных грызунов. Алма-Ата, 1958. С. 161—175.
 Тарасов П. П. Новые данные о распространении сурков в Южной Сибири и смежных частях Монголии. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 669—671.
 Тарасов П. П. Новый метод учета численности тушканчиков. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 636—638.
 Тарасов П. П. О биологическом значении пахучих желез у млекопитающих. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 1062—1068.
 Тарасов П. П. О некоторых биологических особенностях хангайского тарбагана. Иркутск, 1950. С. 126—132.
 Тарасов П. П. Обзор способов добывания тарбаганов. Организационные вопросы бригадного промысла тарбагана и опыт отработки площадей на договорных началах с охотниками. Иркутск, 1954. С. 11-40.
 Тарасов П. П. Элементы таежной фауны южного Хангая. М.: Изд-во Московского ун-та, 1952. С. 29-32.

См. также 
 Противочумная служба России (История)

Примечания

Литература 
 

Диссертации со ссылками на работы П. П. Тарасова
 Бибиков Д. И. Сурки и чума в горах Средней Азии : Автореф. дис. … д-ра биол. наук. — Алма-Ата, 1965. — 36 с.
 Дамдиндорж, Цэрэнноров. Эпизоотологическое значение блох Citellophilus tesquorum sungaris (Jordan, 1929) и Frontopsylla luculenta luculenta (Jordan et Rothschild, 1923) в природных очагах чумы Монголии : Дис. … канд. биол. наук. — Ставрополь, 1999. — 144 с.
  Сочетанные природные очаги чумы, туляремии и крымской геморрагической лихорадки на территории Республики Калмыкия : Дис. … канд. биол. наук. — Саратов, 2009. — 152 с.

Ссылки 
 Пётр Прокопьевич Тарасов (1907—1960)
 Коттусово гнездовье : Про дедушку — К 100-летию со дня рождения П. П. Тарасова. ? апреля 2007.
 Евгений КОЙВА. Страшная находка в гнезде орла // Правда. № 136 (29189) 7 — 10 декабря 2007 года. (О работе зоологического отряда П. П. Тарасова на советско-маньчжурской границе в годы войны).

Охотоведы СССР
Умершие от рака желудка
Персоналии:Каракол
Сотрудники Баргузинского заповедника